Кварта́л (от  — ):
 Квартал — единица измерения и учёта лесного хозяйства.
 Квартал — градостроительный термин, часть территории населённого пункта. Устойчивые сочетания:
 Еврейский квартал
 Китайский квартал
 Латинский квартал
 Рабочий квартал
 Театральный квартал (Нью-Йорк)
 Гей-квартал
 Квартал красных фонарей
 Квартал — единица измерения времени, четверть года.
 Квартал — низшая городская административно-полицейская единица в Российской Империи в XVIII—XIX вв. Во главе квартала стоял квартальный надзиратель.
 «Квартал» — музыкальная группа.
 «Квартал» — российский фильм 2011 года.

См. также 
 Студия «Квартал-95» — украинская компания.